Pandämonium oder seltener Pandaimonion steht für:

 die Gesamtheit aller Dämonen oder ihren Aufenthaltsort
 allgemein einen Ort des Grauens

Pandaemonium steht für:

 Pandæmonium (Film), britischer Spielfilm von Julien Temple aus dem Jahr 2000
 Pandaemonium Germanicum, Literatursatire von J. M. R. Lenz aus dem Jahr 1819

Siehe auch:

 Pandamonium
 Pandemonium (Begriffsklärung)